Plaats in Indonesië
 Pekalangan (Tenggarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Pekalangan (Pekalipan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java